Piripiri (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Piripiri (peper), een vrucht